Марк Аврелий Диоген () — римский политический деятель конца III века.

О происхождении Диогена ничего неизвестно. С 284 года по 286 год он занимал должность префекта Египта. Затем, в период между 286 и 293 годом он был президом (наместником) провинции Нумидия.

Литература 
 

Префекты Египта